Казальграссо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1482 человека (2008 г.), плотность населения составляет 87 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casalgrasso.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/